Исмаил Султан оглы Гаджибеков (; 1949—2006) — советский и азербайджанский композитор, педагог. Сын Султана Гаджибекова. Заслуженный деятель искусств Азербайджана (2000).

Биография 
Исмаил Гаджибеков родился в Баку 2 сентября 1949 года. В 1972 году окончил Азербайджанскую консерваторию (класс композиции К. Караева). С 1974 года преподаватель Азербайджанской консерватории, доцент (1994), заслуженный деятель искусств Азербайджана (2000), профессор (2004).

Сочинения 
 Двойной концерта для скрипки, виолончели и симфонического оркестра (1973)
 Первая симфония (1974)
 Вокальный цикл «Весна» (1977)
 Кантата «Мемориал» (1982)
 Пьеса для фортепиано на основе увертюры к опере «Кероглы» (1991)

Генеалогия

Примечания 

Выпускники Бакинской консерватории
Преподаватели Бакинской консерватории